La Nationalliga A 1988/89 fue la 92.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Grupo A

Grupo B

Referencias 
 RSSSF

1989
Fútbol en 1988
Fútbol en 1989
Suiza en 1988
Suiza en 1989